Quinton steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Quentin (Name) #Vorname Quinton
 eine fünfsaitige Diskantgambe, siehe Viola da gamba #Die Diskantviolen
 Name eines Tiefs im Sommer 2009, siehe Hochwasser in Mitteleuropa 2009
 Quinton Point, Landspitze der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Quinton ist der Familienname folgender Personen:
 Amelia Stone Quinton (1833–1926), amerikanische Sozialreformerin
 Anthony Quinton, Baron Quinton (1925–2010), britischer Philosoph und Politiker
 Carole Quinton (* 1936), britische Leichtathletin
 Cornelia Bentley Sage Quinton († 1936), US-amerikanische Malerin und Museumsdirektorin
 Everett Quinton (1951–2023), US-amerikanischer Schauspieler
 José Ignacio Quintón (1881–1925), puerto-ricanischer Komponist und Pianist
 René Quinton (1866–1925), französischer Naturforscher
 Sophie Quinton (* 1976), französische Schauspielerin
 Victor-Charles Quinton (1866–1924), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von West-Cochin 

Quinton ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Quinton (Saskatchewan)

im Vereinigten Königreich:
 Quinton (Warwickshire), England

in den Vereinigten Staaten:
 Quinton (Alabama)
 Quinton (Kentucky)
 Quinton (Louisiana)
 Quinton (New Jersey)
 Quinton (Oklahoma)
 Quinton (Virginia)

Siehe auch:
 Quinten